Mount Pleasant School steht für folgende Gebäude:

in Kanada:
 Mount Pleasant School (Ontario)

in Simbabwe:
 Mount Pleasant School (Joshua Nkomo High School), Harare

in den Vereinigten Staaten:
 Mount Pleasant School (St. Louis), Missouri
 Mount Pleasant High School Mechanical Arts Building, Mount Pleasant, Utah

Mt. Pleasant School steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:

 Mt. Pleasant School (Colorado), ID-Nr. 06000327
 Mt. Pleasant School (West Virginia), ID-Nr. 08000928